Зайцев, Игорь:
 Зайцев, Игорь Андреевич (род. 1939) — советский дизайнер, главный дизайнер АЗЛК в 1974—1987 гг.
 Зайцев, Игорь Аркадьевич (род. 1938) — советский и российский шахматист.
 Зайцев, Игорь Григорьевич (род. 1961) — украинский и российский актёр и режиссёр.
 Зайцев, Игорь Иванович (1934—2016) — советский футболист.
 Зайцев, Игорь Михайлович (1934—1999) — доктор юридических наук, профессор, специалист по гражданскому процессу